Die Campionato Sammarinese di Calcio 1995/96 war die elfte Spielzeit der san-marinesischen Fußballliga. Die nach einem aus Hin- und Rückrunde bestehenden Grunddurchgang besten vier Mannschaften sowie der Meister der Serie A2, der zweiten san-marinesischen Liga, spielten in einem Meisterplayoff um den Titel.

Der AC Libertas gewann mit einem Finalsieg über den SS Cosmos den ersten Titel in der Vereinsgeschichte, nachdem er in der zweiten Liga Tabellenerster wurde. Damit ist der AC Libertas auch der erste und einzige Verein in der europäischen Fußballgeschichte, der jemals als Zweitligist nationaler Meister werden konnte.

Aufgrund einer Umstellung des Ligaformats zur Saison 1996/97 musste am unteren Tabellenende keine Mannschaft absteigen. Zur neuen Saison gab es keine zweite Liga mehr, so dass diese Saison auch die letzte darstellte, in welcher es mehr als ein Level im san-marinesischen Ligasystem gab.

Grunddurchgang

Kreuztabelle

Meisterplayoff 
Die vier bestplatzierten Mannschaften des Grunddurchgangs sowie der Meister der Serie A2 spielten in einem im Doppel-K.-o.-System ausgetragenen Turnier um den Meistertitel.

Hinweis: die Buchstaben A und B vor dem Mannschaftsnamen stehen für die Liga (A1 bzw. A2) und die Zahl dahinter für die Platzierung im Grunddurchgang.

Weblinks 
Ergebnisse auf rsssf.com, abgerufen am 13. Juni 2013

Einzelnachweise 

1995
Fußballsaison 1995/96